Вроцлав-Миколаюв () — железнодорожная станция (ранее остановочный пункт и путевой пост управляемый со станции Вроцлав-Поповице) в городе Вроцлав, в Нижнесилезском воеводстве Польши. Имеет 2 платформы и 4 пути.

Путевой пост Бреслау-Николайтор () был создан в 1906 году. Остановочный пункт Николайтор () был построен в 1914 году, когда эта территория была в составе Германской империи. Название «Вроцлав-Миколаюв» было установлено для путевого поста и остановочного пункта в 1945 году. Капитальный ремонт вокзала был проведен в 2010—2011 годах. В результате реконструкции в апреле 2015 года была создана пассажирская станция.

Примечания

Ссылки 
 Информации в базе bazakolejowa.pl
 Фотографии в базе dolny-slask.org.pl

Железнодорожные станции, открытые в 1906 году
Здания и сооружения, построенные в 1914 году в Польше
Железнодорожные станции Вроцлава